Iwasiuk, Ivasiuc:
 Wasyl Iwasiuk
 Wołodymyr Iwasiuk

Ivasiuc 
 Alexandru Ivasiuc